McEntee ist der Familienname folgender Personen:

 Edward McEntee (1906–1981), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Eugene McEntee (* 1978), irischer Hurler
 Gerald McEntee, US-amerikanischer Gewerkschafter
 Gerry McEntee, irischer Gaelic Footballspieler
 Helen McEntee (* 1986/87), irische Politikerin
 Jervis McEntee (1828–1891), US-amerikanischer Maler
 John McEntee (* 1977), irischer Gaelic Footballspieler
 John McEntee (Politiker), Sonderberater und persönlicher Referent von US-Präsident Donald Trump (bis zum 12. März 2018) 
 Shane McEntee (1956–2012), irischer Politiker
 Valentine McEntee, 1. Baron McEntee (1871–1953), britischer Politiker
 William H. McEntee (1857–1917), US-amerikanischer Illustrator

Siehe auch:
 MacEntee